Música
 "Somebody", uma canção de Depeche Mode de 1984.
 "Somebody" (canção de Bryan Adams), de 1985.
 "Somebody" (canção de Bridgit Mendler), de 2011.
 "Somebody" (canção de The Chainsmokers), de 2018

Desambiguação